12-й конгресс Германского шахматного союза проходил в 1900 году в Мюнхене.

Турнирная таблица 

Между тремя победителями турнира было предусмотрено дополнительное двухкруговое соревнование. Однако в первом туре этого матч-турнира Мароци проиграл Пильсбери грубым просмотром и, сославшись на состояние здоровья, отказался от продолжения борьбы и взял 3-й приз. В результате Шлехтер и Пильсбери сыграли матч из четырех партий. В первых двух они обменялись победами черными фигурами, две оставшиеся закончились вничью. Не пожелав продолжать соревнование, победители договорились между собой, что 1-й приз в размере 1000 марок получит Пильсбери, а 2-й приз в размере 800 марок и серебряный позолоченный кубок с шахматными фигурами (специальный подарок принца-регента Баварского) достанется Шлехтеру.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
1900 год в шахматах